Stati Uniti d'America
 Mooresville – census-designated place della Contea di Madison, Alabama
 Mooresville – città della Contea di Iredell, Carolina del Nord
 Mooresville – città della Contea di Morgan, Indiana
 Mooresville – villaggio della Contea di Livingston, Missouri